45 RPM — дебютный студийный альбом Пола ван Дайка в стиле транс, вышедший в 1994 году, диск был выпущен в Германии фирмой MFS Records 5 декабря 1994 года. В 1998 году альбом был выпущен Deviant Records в Великобритании и Mute Records в США.

Список композиций 

 «For an Angel» вокал — Ute Lampka-Konrad

История релиза

Ссылки 
 

Альбомы 1994 года
Альбомы Mute Records
Альбомы Пола ван Дайка